Pester steht für:
 Pester (Fluss), rechter Nebenfluss des Kilmes, Russland

Pester ist der Familienname folgender Personen:
 Alisa Pester (* 1998), deutsche Handballspielerin
 Kurt Pester (1908–1945), deutscher Widerstandskämpfer
 Lorie Pester (* 1982), französische Sängerin und Schauspielerin
 Nora Pester (* 1977), deutsche Publizistin und Verlegerin
 Paul David Pester (* 1964), britischer Bankkaufmann